Charles Moreau est le nom de plusieurs personnalités françaises :
 Charles Moreau (1780-1808), marin qui participa à l'expédition Baudin.
 Charles Moreau (1891-1976), syndicaliste français.
 Charles Moreau, homme politique, qui a été deux fois maire de Nancy.
 Charles Paul Narcisse Moreau (1837-1916), mathématicien, capitaine d'artillerie, titulaire de la Légion d'Honneur.
 Charles Moreau, (né en 1920), résistant FTP, membre du maquis Tito dans les Côtes-du-Nord en 1943-1944.